Дашук — білоруське, польське та українське прізвища.

Відомі носії 
 Дашук Віктор (* 1938) — білоруський кінорежисер. Заслужений діяч мистецтв БРСР з 1977 року, Народний артист БРСР (1989);
 Дашук Володимир Вікторович (1962—2014) — білоруський кінорежисер-документаліст, син Дашука Віктора Нечипаровича.
 Дашук Дмитро Сергійович — капітан Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Дашук Інна Віталіївна (* 1972) — радянська і російська волейболістка;
 Дашук Леонід (* 1932) — міністр юстиції Республіки Білорусь;
 Дашук-Нігматулін Саїд Талгатович (* 1980) — російський актор, прийомний син Володимира Дашука;

Примітки 

Українські прізвища
Білоруські прізвища
Прізвища на -ук
Польські прізвища